Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

3501–3600. • 3601–3700. • 3701–3800. • 3801–3900. • 3901–4000.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája